Епинас може да се односи на:

 Епинас (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Епинас (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Епинас (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Епинас Возел, насељено место у Француској, у департману Алије